Frittelle di riso di san Giuseppe
Frittelle di riso (Emilia-Romagna)